Mk 80 bezeichnet:
 Mk-80-Serie, eine Serie von Fliegerbomben

MK-80 steht für:
 Čaška (Nordmazedonien), ISO-3166-2-Code der nordmazedonischen Gemeinde

MK80